Thomas Azevedo est footballeur belge d'origine portugaise, né le  à Peer. Il joue actuellement à Oud-Heverlee Louvain comme milieu de terrain.

Biographie

Palmarès 
Néant

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Lommel SK
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur du Patro Eisden Maasmechelen
Naissance en août 1991
Naissance à Peer